La endemoniada – film del 1968 diretto da Emilio Gómez Muriel
L'eretica (La endemoniada) – film del 1975 diretto da Amando de Ossorio